Cikalong (Cimaung), een plaats in Indonesië
Cikalong (Sodonghilir), een plaats in Indonesië
Cikalong (Sukahaji), een plaats in Indonesië
Cikalong (Cikalong), een plaats in Indonesië
Cikalong (Sidamulih), een plaats in Indonesië
Cikalong (Cibitung)